Bohunice – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju nitrzańskim, w powiecie Levic
 Bohunice – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju nitrzańskim, w powiecie trenczyńskim
 Elektrownia jądrowa Bohunice (słow. Atómové elektrárne Bohunice) – kompleks reaktorów jądrowych w zachodniej Słowacji, oddalony 2,5 km od wsi Jaslovské Bohunice w powiecie Trnawa
 Bohunice (niem. Bohonitz) – czhistoryczna gmina, dzielnica i gmina katastralna w Czechach, od 24 listopada 1990 pod nazwą Brno-Bohunice część Brna